Cavernularia peut faire référence à:
 Cavernularia Valenciennes in Milne-Edwards & Haime, 1850 : un genre de Cnidaires de la famille des Veretillidae
 Cavernularia Degel., 1937 : un genre de lichens de la famille des Parmeliaceae.

Homonymie de genre en biologie